Xima bezeichnet:

 Xima (Longli) (洗马镇), Großgemeinde im Kreis Longli in der chinesischen Provinz Guizhou
 Xima (Luancheng) (郄马镇), Großgemeinde im Kreis Luancheng in der chinesischen Provinz Hebei
 Xima (Xishui) (洗马镇), Großgemeinde im Kreis Xishui in der chinesischen Provinz Hubei
 Xima (Yingjiang) (昔马镇), Großgemeinde im Kreis Yingjiang in der chinesischen Provinz Yunnan

 Xima (Hongjiang) (洗马乡), Gemeinde in der Stadt Hongjiang in der chinesischen Provinz Hunan
 Xima (Meitan) (洗马乡), Gemeinde im Kreis Meitan in der chinesischen Provinz Guizhou
 Xima (Yushe) (西马乡), Gemeinde im Kreis Yushe in der chinesischen Provinz Shanxi

 Xima (Jiang’an) (西马街道), Straßenviertel des Stadtbezirks Jiang’an von Wuhan in der chinesischen Provinz Hubei
 Xima (Rongcheng) (西马街道), Straßenviertel des Stadtbezirks Rongcheng von Jieyang in der chinesischen Provinz Guangdong

 Xima He (洗马河), Nebenfluss des Pudu He in der Volksrepublik China

 Xima Auto Refit Works, ehemaliger chinesischer Automobilhersteller